Жанврі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн
 Жанврі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Жанврі () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза